Жестокий Стамбул () — турецкий драматический телесериал производства Avşar Film. Сериал состоит из двух сезонов и 39 серий, транслировавшихся с 1 апреля 2019 по 22 июня 2020 года. Первые 25 серий были сняты Джевдетом Мерджаном, последующие — Гёкчен Уста и Шенолом Сёнмезом.

Актёры и персонажи

Выбывшие до финала

Прочие

Трансляция

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на турецком языке
Драматические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2010-х годов
Телесериалы Турции 2020-х годов
Программы телеканала Kanal D
Телесериалы 2019 года
Телесериалы о дисфункциональных семьях
Телесериалы о браке
Фильмы о Стамбуле
Фильмы о раке